Arcidiacono ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Arcidiacono (1955–2007), italienischer Fechter
 Federica Arcidiacono (* 1993), italienische Tennisspielerin
 Saro Arcidiacono (1886–1972), italienischer Schauspieler